Stratford-on-Avon bezeichnet:

 Stratford-on-Avon District, eine britische Verwaltungseinheit
 Stratford-on-Avon (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für die englische Stadt, siehe Stratford-upon-Avon